Álex Colomé (1988-), joueur de baseball dominicain
 Ana María López Colomé (1947-), biochimiste mexicaine
 Héctor Colomé (1944-2015), acteur espagnol-argentin
 Jaime Colomé (1979-), joueur de football cubain
 Jesús Colomé (1977-), joueur de baseball dominicain
 Yoel Colomé (1982-), joueur de football cubain

Homonymie de patronyme